The Dominion Tankard 2012, prowincjonalne Mistrzostwa Ontario Mężczyzn w Curlingu 2012 odbyły się między 6 a 12 lutego 2012 w Stratford na lodowisku Stratford Rotary Complex.

W zawodach brało udział 11 drużyn, które grały systemem każdy z każdym. Tytuł z 2011 obroniła drużyna Glenna Howarda. Zwycięzca reprezentował Ontario w Saskatoon na Tim Hortons Brier 2012.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
12 lutego 2012; 14:00

Półfinał 
12 lutego 2012; 9:30

1-2 
11 lutego 2012; 19:00

3-4 
11 lutego 2012; 19:00

Tie-breaker 
11 lutego 2012; 9:00

11 lutego 2012; 14:00

Round Robin

Sesja 1. 
6 lutego 2012; 14:00

Sesja 2. 
6 lutego 2012; 19:30

Sesja 3. 
7 lutego 2012; 14:00

Sesja 4. 
7 lutego 2012; 19:00

Sesja 5. 
8 lutego 2012; 9:00

Sesja 6. 
8 lutego 2012; 14:00

Sesja 7. 
8 lutego 2012; 19:00

Sesja 8. 
9 lutego 2012; 14:00

Sesja 9. 
9 lutego 2012; 19:00

Sesja 10. 
10 lutego 2012; 14:00

Sesja 11. 
10 lutego 2012; 19:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 
 

2012 w curlingu
2012
2012 w Kanadzie